Чикоасен има више значења:

 Општина Чикоасен (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чикоасен (Чикоасен, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чикоасен (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику